Сушич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Сушич, Дервиш (1925—1990) — боснийско-герцеговинский писатель.
 Сушич, Матео (род. 1990) — боснийский футболист.
 Сушич, Сафет (род. 1955) — югославский и боснийский футболист и тренер.
 Сушич, Тино-Свен (род. 1992) — боснийский и бельгийский футболист.